Марцін Орацевич (, нар. близько 1720 р., походив із Любовлі  у Спіші, помер після 1789 р. у Кракові ) — польський герой оборони Кракова проти росіян під час Барської конфедерації в червні 1768 р.

Краківський міщанин, змінив прізвище Орач на Орацевич , громадянство міста отримав 17 листопада 1745 р  . У 1747–1775 роках він жив і керував майстернею в "Сірій кам'яниці" на Ринковій площі . Був галантерейником, у 1765–1773 рр. — цеховим старостою. Він був членом Братства Фаулер і чудово стріляв  .

22 червня 1768 року під час Барської конфедерації захищав місто. Згідно з повідомленням отця Вінцентего Витишкєвіча від 1792 р., двічі безрезультатно влучивши у ворожого офіцера, втретє вистрілив зі зброї, зарядженої гудзиками  , і вбив командувача російською армією генерала Івана Паніна  (не згадують цього імені жодні джерела, що описують російський штурм Кракова 22 червня 1768 р. – насправді йшлося про полковника Бока  ). Як причину використання ґудзика (іноді ґудзика) з жупана популярні дослідження наводять брак амуніції, про що не йдеться в розповіді отця  Вінцентего Витишкєвіча. Це також може бути викликано визнанням ворога персонажем, якого не вражають кулі. Поширеним у ті часи було повір'я, згідно з яким існували заклинання проти попадання свинцевою кулею, а проти кулі зі срібла (срібна куля або срібна шишка жупана), заклинання були неефективними  , про що монаху було незручно писати  .

У 1897 р. на стіні Барбакану на його честь встановили пам’ятну дошку з таким написом: "22 ЧЕРВНЯ 1768 РОКУ МАРЦІН ОРАЦЕВИЧ, краківський міщанин і ліщинник, застрелив з міських мурів російського полковника, як внаслідок чого росіяни того дня відступили з міста. 1897 рік".

У 1889 р. під час ексгумації російських офіцерів, убитих у 1768 р., знайдено череп із глибоким вогнепальним пораненням під лівим оком , що підтверджує розповідь про вбивство Марцином Орацевичем російського офіцера.

У 1890 році він також отримав невеликий пам'ятник-бюст роботи Міхала Корпала в парку Стшелецького в Целестаті .

Виноски

Бібліографія 

 
 Janina Bieniarzówna,  hasło: Oracewicz Marcin [w:]  s. 150-151

Зовнішні посилання 

 
Персоналії:Стара Любовня
Барські конфедерати